Chü Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaohezi Chuan, vattendrag, Shaanxi, 
 Ju He (vattendrag i Kina, Shaanxi, lat 35,59, long 109,16), 
 Ju He (vattendrag i Kina, Shaanxi, lat 35,02, long 108,88), 

Robotskapade Kinaförgreningar